friuli nyelv
 friuli nép
 Friuli